O clássico do Triângulo Mineiro, é o mais prestigiado clássico do interior de Minas Gerais que acontece entre as equipes do Zebu e o Verdão.

Estatisticas 
 Última atualização: 19 de setembro de 2015.

Atenção, esses dados são apenas da década de 1960 até a atualidade.

Último Confronto 
Campeonato Mineiro 2013 - Modulo II: Uberaba 0x4 Uberlândia

Maior Vitória do Uberaba 
06/06/1920 Uberaba 9x1 Uberabinha*

Em 1929 Uberabinha mudou seu nome para Uberlândia

Maior Vitória do Uberlândia 
31/02/1932 Uberlândia 9x2 Uberaba

Campeonato Brasileiro Série A 

Foram disputados 3 clássicos pelo Campeonato Brasileiro Série A, com 1 vitória para cada lado e 1 empate, 4 gols a favor do Uberaba e 3 a favor do Uberlândia:

 Uberlândia 1x0 Uberaba, 2 de abril de 1978, Juca Ribeiro
 Uberaba 1x1 Uberlândia, 21 de maio de 1978, Uberabão
 Uberaba 3x1 Uberlândia, 6 de outubro de 1979, Uberabão

Bibliografia 

 Clássicos do Futebol Brasileiro, por José Renato Sátiro Santiago Jr. e Marcelo Unt (2014).

Ligações externas 
 
 
 

Clássicos do futebol de Minas Gerais
Uberaba Sport Club